Ел Моско има више значења:

 Ел Моско (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Моско, Хеорхе Аролд (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Моско (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Моско (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моско (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моско (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моско (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моско (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моско (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Моско (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Моско (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Моско (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Моско (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Моско (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику